

Поруба — село в окрузі Прєвідза Тренчинського краю.
 Поруба-під-Вигорлатом — село, район Михайлівці Кошицького краю.
 Ветерна Поруба — село, район Ліптовский Мікулаш Жилінського краю.
 Горна Поруба — село в окрузі Ілава Тренчинського краю.
 Дольна Поруба — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.
 Заважна Поруба — село, район Ліптовский Мікулаш Жилінського краю.
 Оравска Поруба — село в окрузі Дольни Кубін Жилінського краю.
 Руська Поруба — село в Гуменському окрузі Пряшівського краю.
 Шарішська Поруба — село в Пряшівському окрузі Пряшівського краю.

Поруба — міська частина Острави.

Також 
 Порубка (значення)
 Каменна Поруба (значення)